NOS eller Nos har flere betydninger:

Firma 
 National Occupational Standards
 New old stock – varer der tilbydes til salg som blev fremstillet for lang tid siden og som ikke har være anvendt.

Geografi 
 NOS, IATA kode for Fascene Airport, i Nosy Be, Madagascar.
 New Orleans Square – et tema "land" i Disneyland i Anaheim, Californien.

IT 
 Network operating system – en slags computer software til styre et LAN
 Nokia OS – operativsystem software til Nokia mobiltelefoner
 NOS (software) – det primære operativsystem til Control Data Corporation Cyber line af mainframe computere – bl.a. NOS/BE, NOS/VE.

Videnskab 
 Dinitrogenoxid – N2O, lattergas, også kendt som NOS inden for bilræs.
 Nitric oxide synthase, en klasse af enzymer
 National Ocean Service – del af National Oceanic and Atmospheric Administration.
 Neotropical Ornithological Society

Not Otherwise Specified 
 Not Otherwise Specified – en underkategori i sygdomssystem klassifikation såsom ICD-9, ICD-10, DSM-IV, og mange andre.
 DD-NOS – depressiv forstyrrelse
 ED-NOS – spiseforstyrrelse
 MD-NOS – humørforstyrrelse
 PD-NOS, personighedsforstyrrelse
 PDD-NOS, pervasive developmental disorder
 PTCL-NOS, peripheral T-cell Lymphoma

Forskelligt 
 National Open School – tidligere navn for National Institute of Open Schooling
 Nederlandse Omroep Stichting – en statslig nederlandsk tv-station
 New Orleans Saints – et amerikansk fodbold team
 Nine O'Clock Service – en alternativ worship service i 1980'erne i Sheffield, England.
 Nitrous Oxide Systems – en fabrikant af nitrous systems til højydelsesbiler.
 NOS (drink) – en alkohol drink navngivet efter Nitrous Oxide Systems.
 Nos, Book of the Resurrection, en bog af Miguel Serrano (original titel: Nos: Libro de la Resurrección)
 Nos (opera) – opera af Dmitrij Sjostakovitj
 Nos (film) – sovjetisk spillefilm fra 1977 af Rolan Bykov